Европейские олимпийские комитеты () — международная олимпийская организация, объединяющая в настоящее время 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Штаб-квартира расположена в Лозанне, Швейцария, исполнительный офис в Риме, Италия. Под эгидой ЕОК проходят основанные в 2015 году Европейские игры.

Страны-участники 
В следующей таблице приведены страны, имеющие национальные олимпийские комитеты и входящие в Европейские олимпийские комитеты. В четвёртом столбце первая дата означает год создания НОК, вторая — признание его Международным олимпийским комитетом, если даты не совпадают.

В ЕОК состоят НОКи всех расположенных в Европе общепризнанных суверенных государств (кроме Ватикана), а также имеющих меньшие европейские части России, Турции, имеющих незначительные европейские части Азербайджана, Грузии и расположенных полностью в Азии Армении, Кипра, Израиля.

В организации не состоит имеющий небольшие европейские территории Казахстан, который входит в ОСА.

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Европейский параолимпийский комитет - Официальный сайт 

Международный олимпийский комитет

Спорт в Европе